Points attribués lors de la saison 2019-2020 de snooker :

Notes et références 

Points attribués lors de la saison 2019-2020 de snooker
Points attribués lors de la saison 2019-2020 de snooker